Beikert ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Beickert (1920–1974), deutscher Mediziner
 Günther Beikert (* 1968), deutscher Schachspieler